Niemcy:
 Priel – dzielnica gminy Pfeffenhausen w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landshut

Inne:
 Priel – imię hebrajskie

Zobacz też:
 Großer Priel
 Hofamt Priel